А́рчибальд Кэ́мпбелл может относиться к следующим государственным деятелям Шотландии:
 Кэмпбелл, Арчибальд, 2-й граф Аргайл (?—1513) — шотландский барон, один из командующих королевскими войсками, направленными на подавление гэльского восстания 1501—1506 годов.
 Кэмпбелл, Арчибальд, 4-й граф Аргайл (1507—1558) — шотландский барон из рода Кэмпбеллов, один из первых шотландских аристократов перешедших в протестантство.
 Кэмпбелл, Арчибальд, 5-й граф Аргайл (1537—1573) — шотландский барон из рода Кэмпбеллов, один из лидеров протестантов.
 Кэмпбелл, Арчибальд, 7-й граф Аргайл (1576—1638) — шотландский государственный деятель, лидер борьбы за подчинение гэльских регионов страны центральной власти.
 Кэмпбелл, Арчибальд, 1-й маркиз Аргайл (1598—1661) — крупнейший государственный деятель Шотландии времён Английской революции и ковенантского движения.
 Кэмпбелл, Арчибальд (1769—1843) — британский генерал.
 Кэмпбелл, Арчибальд (1739—1791) — британский политик, военачальник, колониальный чиновник, в разное время губернатор Мадраса, Ямайки и Джорджии.

См. также 
Кэмпбеллы